Eudoksja Izjasławówna (ur. ok. 1140, zm. po 1187) – księżniczka ruska, zdaniem części literatury córka wielkiego księcia kijowskiego Izasława II i jego pierwszej, nieznanej z imienia żony. Między 1151 a 1154 została drugą żoną Mieszka III Starego, z którym doczekała się trzech synów: Bolesława Mieszkowica, Mieszka Młodszego i Władysława Laskonogiego oraz dwóch córek: Salomei i Anastazji.

Genealogia

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Satała Z., Poczet polskich królowych, księżnych i metres, Warszawa 1990.

Rurykowicze
Urodzeni w XII wieku
Żony polskich książąt
Żony władców Polski
Zmarli w XII wieku